Stortärnan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stortärnan (Valbo socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun i Gästrikland
Stortärnan (Årsunda socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun i Gästrikland